Тумановка — посёлок в Гвардейском городском округе Калининградской области.  Входит в состав Озерковского сельского поселения.

География 
Посёлок Тумановка расположен в срединной части области, на левобережье Преголи, в 6 км к западу по прямой от западных окраин районного центра, города Гвардейска, в 22,6 км по прямой к востоко-юго-востоку от восточных окраин областного центра, города Калининграда.

История 
Населённый пункт относится к исторической области древней Пруссии именем Натангия.

Сельская община Гауледен входила в состав сельского района Велау административного округа Кёнигсберг.

25 января 1945 года Гауледен был взят воинами 5-я гвардейской стрелковой дивизии и 43-й бригады тяжелых танков.

В 1947 году Гауледен был переименован в Тумановку.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гвардейского района (Калининградская область)